Нурри — фамилия и топоним. В оригинале пишутся по-разному:

Носители фамилии 
 Нурри, Адольф (, 1802—1831) — французский тенор, либреттист и композитор, старший сын Л. Нурри.
 Нурри-бей — турецкий комендант черногорского города Тузи, вынужденно сдавший его черногорцам 15 октября 1912 в ходе Первой балканской войны.
 Нурри, Луи (, 1780—1831) — французский тенор, ученик П.-Ж. Гара, отец певцов Адольфа и Огюста Нурри.
 Нурри, Никола́ (, 1647—1724) — французский монах-бенедиктинец, маврист, научный писатель.
 Нурри, Огюст (, 1808—1853) — французский тенор, брат А. Нурри, младший сын Л. Нурри.
 Нурри, Эмиль (, 1870—1935) — французский этнограф, писал под псевдонимом Пьер Сенти́в ().

Вымышленные персонажи 
 Роберт Нурри — герой фильма «Глория» (1931) в исполнении Ж. Габена.

Топоним 
 Нурри () — коммуна на итальянском острове Сардиния.

См. также 
 Нури